Maccabi (hebreu: מכבי), que fa referència als macabeus de l'Antic Testament, és un terme que s'empra en el nom de nombroses institucions, esportives o no, principalment a Israel.

Israel

Bàsquet 
 Maccabi Tel Aviv BC
 Maccabi Haifa B.C.

Futbol 
 Maccabi Tel Aviv FC
 Maccabi Haifa FC
 Maccabi Netanya FC
 Maccabi Petah Tikva FC
 Hakoah Maccabi Amidar Ramat Gan FC

Món 
 Maccabi World Union

Moviment juvenil 
 Macabi HaTzair